Indonesië
 Sumpiuh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sumpiuh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java